Karl Sundén kan syfta på:

* Karl Sundén (1868–1945), svensk filolog
 Karl Sundén (född 1942), svensk författare